Паскаль Леклер (,  7 листопада 1982, Репантіньї́) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1998 року виступами за команду «Галіфакс Мусгедс» в ГЮХЛК, відіграв за неї три сезони, ще один сезон провів за інший клуб ГЮХЛК «Монреаль Ракет».

2001 року був обраний на драфті НХЛ під 8-м загальним номером командою «Колумбус Блю-Джекетс». 

Два сезони Паскаль відіграв за фарм-клуб «Блю-Джекетс» «Сірак'юс Кранч».

У сезоні 2005–06 дебютував в НХЛ за «Колумбус Блю-Джекетс» в якому він відіграв п'ять сезонів (під час локауту грав за «Сірак'юс Кранч»).

Ще два сезони в НХЛ відіграв у клубі «Оттава Сенаторс».

Загалом провів 176 матчів у НХЛ, включаючи 3 гри плей-оф Кубка Стенлі.

У складі молодіжної збірної Канади срібний призер молодіжного чемпіонату світу 2002. Також представниками ЗМІ обраний до команди всіх зірок турніру.
 
Виступав за збірну Канади на домашньому чемпіонаті світу 2008 року, канадці поступились у фінальному матчі в овертаймі росіянам 4:5.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Галіфакс Мусгедс»
Хокеїсти «Сірак'юс Кранч»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Бінгхемптон Сенаторс»
Задрафтовані «Колумбус Блю-Джекетс»